Vilhelm VII kan syfta på bland andra:
Vilhelm VII av Oranien
Vilhelm VII av Hessen-Kassel

Regentnamn